Руставе́ли (Площадь Руставели; ) — подземная колонная глубокого заложения станция метрополитена в Тбилиси, на Ахметели-Варкетилской линии между станциями «Марджанишвили» и «Тависуплебис моедани». По некоторым данным, является самой глубокой станцией (100 м) в Тбилисском метро. Одна из двух станций Ахметели-Варкетилской линии (вторая – следующая за ней «Тависуплебис Моедани»), находящаяся на правом берегу реки Кура. 

Станция открыта 11 января 1966 года в составе первого участка метро «Дидубе» — «Руставели».

Станции присвоено имя Шота Руставели: она расположена на названном в его честь проспекте.

Автором барельефов, украшающих станцию, является Э. Д. Амашукели.

В южном торце станции расположен задел для перехода на третью линию. В настоящее время планы строительства остаются неясными.

Галерея

Примечания

Ссылки 
Современный Тбилиси — Фотоотчет

Metro station «Rusatveli» 

Станции метрополитена, построенные в 1966 году
Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена
Объекты, названные в честь Шота Руставели